Caledônia — nome romano para a região celta que hoje é o território da Escócia
 Nova Caledónia — ilha do Pacífico Sul
 Ilha Caledônia — ilha de Trinidad e Tobago
 Caledonia (canção) — balada escocesa
 Calidônia — região da Grécia Antiga correspondente a Calidão

Desambiguação